Niemojewscy herbu Rola – polski ród szlachecki
 Niemojewscy herbu Szeliga – polski ród szlachecki